Louis de Jésus de Bourbon, né à New York le ,  est un prince français qui porte le titre de courtoisie de duc de Bourgogne. En tant qu'aîné des fils du prétendant légitimiste au trône de France, Louis de Bourbon, il est considéré comme l'actuel dauphin de France par les légitimistes.

Biographie 
Louis est le deuxième enfant — et le premier des fils — de Louis de Bourbon (né en 1974) et de son épouse Marie-Marguerite de Bourbon, née Vargas (née en 1983). Sa sœur aînée, la princesse Eugénie, porte de par son statut le titre de Madame Royale, et son frère jumeau cadet, Alphonse, est l'actuel duc de Berry. Il a également un petit frère, Henri, duc de Touraine, de neuf ans son cadet.

À sa naissance, Louis de Bourbon reçoit de son père le titre de duc de Bourgogne, et les armes de dauphin de France du fait de sa primogéniture par les mâles lui donnant la succession de son père au Trône de France.

Son frère jumeau et lui furent baptisés le  en la basilique Saint-Pierre du Vatican, par le cardinal Angelo Comastri. Il a pour parrain et marraine Francisco d'Agostino (le beau-frère de la duchesse d'Anjou) et Arantxa Martínez-Bordiú (la benjamine des trois tantes maternelles du duc d'Anjou).

Héritage nobiliaire 
La loi salique fait de lui le premier dans l'ordre de succession légitimiste au trône de France. Il est par conséquent l'actuel Dauphin de France, ou fils aîné de France, et héritier présumé du Trône de France. Il porte le titre de courtoisie de duc de Bourgogne.

Jusqu'à la naissance des deux fils jumeaux du duc d'Anjou en 2010, c'était l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos  qui était (depuis 2000) l'héritier présomptif du prétendant au trône de France pour les légitimistes. Hervé Pinoteau avait d'ailleurs évoqué cette éventualité dès 1991 : . 

Une situation analogue s'était produite à la mort du roi de France Louis XIV en 1715, quand pour les tenants (parmi lesquels le duc de Bourbon, premier ministre de 1723 à 1726) de la nullité de la renonciation du roi d'Espagne Philippe V (petit-fils de Louis XIV) à ses droits au trône de France, Philippe s'est temporairement retrouvé l'héritier présomptif de son neveu, le nouveau roi de France Louis XV, et ce jusqu'à la naissance du fils de celui-ci en 1729.
Philippe V s'adressa aussi au parlement de Paris le  : .

Héraldique

Titulature 
Les titres portés par les membres de la maison de Bourbon n'ont pas d'existence juridique sous la république française et sont donc considérés comme des titres de courtoisie, attribués par le chef de maison.

 Depuis le  : Son Altesse Royale le dauphin de France, duc de Bourgogne.

Ancêtres

Références 
 .
 .
 .

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 2010
Troisième branche légitimiste
Personnalité royaliste française du XXIe siècle
Royaume de France
Naissance à New York
Jumeaux